Михаил Николаевич Новиков:
 Новиков, Михаил Николаевич (1777—1824) — масон, декабрист.
 Новиков, Михаил Николаевич (1904—1975) — советский кинорежиссёр.
 Новиков, Михаил Николаевич (род. 1965) — юрист, народный депутат Украины.